Ballynahinch kan syfta på:

 Slaget vid Ballynahinch – ett slag utanför Ballynahinch, Down 1798

Geografi
Ballynahinch, Down –  ett samhälle i Down i Nordirland
Ballynahinch, Galway – en liten plats i närheten av Recess i Galway i Republiken Irland